Río de la Plata, Engels River Plate, gebied tussen Argentinië en Uruguay
CA River Plate, een Argentijnse voetbalclub uit Buenos Aires.
CA River Plate (Montevideo), een Uruguayaanse voetbalclub uit Montevideo.
River Plate FC, een voormalige Uruguayaanse voetbalclub uit Montevideo (1897-1929).
SV River Plate Aruba, een Arubaanse voetbalclub.
Club Atlético River Plate (Asunción), een Paraguayaanse voetbalclub uit Asunción. 
Club Atlético River Plate Puerto Rico, een Puerto Ricaanse voetbalclub.
Sociedade Esportiva River Plate, een Braziliaanse voetbalclub.
Slag om de River Plate, zeeslag uit de Tweede Wereldoorlog
The Battle of the River Plate, film over de slag